Bulwark (englisch für Bollwerk) steht für:

 HMS Bulwark, diverse Schiffe der Royal Navy
 Bulwark Stream, Fluss in der Antarktis
 The Bulwark, Felsformation in der Antarktis